Het FIM Wereldkampioenschap trial 2004 werd tussen 3 april en 5 september gereden, waarbij de 23 rijders in 16 wedstrijden verdeeld over 9 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de eerste en tot nu toe enige wereldtitel voor de Japanse trialist Takahisa Fujinami (HRC-Honda) die de regerend wereldkampioen uit Groot-Brittannië Dougie Lampkin (Montesa) achter zich liet. Fujinami won 8 van de 16 wedstrijden en werd 4 keer tweede en 2 keer derde. Lamkin op zijn beurt won 4 wedstrijden en behaalde 7 keer een tweede en 3 keer een derde plaats.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2004